Lindlar bezeichnet:

 Lindlar, eine Gemeinde im Westen des Oberbergischen Kreises in Nordrhein-Westfalen 
 Lindlar-Katalysator, ein Katalysator zur stereospezifischen Hydrierung von Alkinen zu Alkenen

Lindlar ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Lindlar (1924–2012), Mediziner, Hochschullehrer und Maler
 Hans Peter Lindlar (* 1946), deutscher Politiker (CDU), Regierungspräsident des Regierungsbezirks Köln
 Heinrich Lindlar (1912–2009), deutscher Musikwissenschaftler und -pädagoge
 Herbert Lindlar (1909–2009), Schweizer Chemiker
 Johann Wilhelm Lindlar (1816–1896), deutscher Landschaftsmaler
 Willi Lindlar (1916–1983), deutscher Politiker (CDU)